Terapia ocupacional — campo de conhecimento e intervenção em saúde, educação e na esfera social que utiliza como foco de intervenção as ocupações humanas
 Ocupação de bens imóveis — ocupação de imóveis públicos ou privados, urbanos e rurais, geralmente realizado por movimentos sociais
 Ocupação estrangeira — ocupação do território de um Estado por potência estrangeira
 Ocupação (exposição de arte) — nome de uma série de exposições de arte realizadas pelo Itaú Cultural
 Profissão — trabalho ou atividade especializada dentro da sociedade

Desambiguação